La Región Occidental es una de las cuatro regiones del país de Uganda. En el censo de Uganda de 2014, la población de la región era de 8.874.862 habitantes.

Distritos 

En 2010, la Región Occidental contaba con 26 distritos:

Demografía

Referencias 

Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata
Regiones de Uganda